The Way Out – cortometraggio del 1913 diretto da Maurice Costello e William V. Ranous
The Way Out – cortometraggio del 1915 diretto da Tony O'Sullivan (Anthony O'Sullivan)
The Way Out o This Way Out – cortometraggio del 1916 diretto da Bobby Burns Walter Stull
The Way Out – film del 1918 diretto da George Kelson